Алеу (старое название Алеви) — местность в Южной Осетии
 кладбище Алеви — в г. Пярну